Fumel steht für:

 Fumel, eine französische Stadt im Département Lot-et-Garonne

Fumel ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Félix-Henri de Fumel (1717–1790), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Lodève
 Joseph de Fumel (1720–1794), französischer Adliger, Militär und Revolutionär